Deux navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Albuquerque'''.
L' est une frégate américaine de classe Tacoma, en service de 1943 à 1953.
L' est un sous-marin américain de classe Los Angeles, en service depuis 1983.

Albuquerque